Maslinovac je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Maslinovac, otoček vzhodno od Pelješča
 Maslinovac, otoček vzhodno od Dugega otoka
 Maslinovac, otoček pri Mljetu
 Mali Maslinovac, otoček pri Mljetu